Mahesh Bhupathi e Daniela Hantuchová hanno battuto in finale Nenad Zimonjić e Katarina Srebotnik 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Wayne Black /  Cara Black (secondo turno)
 Bob Bryan /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Daniel Nestor /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Lisa Raymond (secondo turno)

 Kevin Ullyett /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Mike Bryan /  Corina Morariu (semifinali)
 Leander Paes /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Todd Perry /  Alicia Molik (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2005